Sentier – część 2. dzielnicy Paryża
 Sentier – stacja metra w Paryżu